Вассі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на схід від Парижа, 70 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 50 км на північ від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2829,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вассі на сайті французького Національного інституту географії 
 Вассі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Вассі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)]
 [ Розташування муніципалітету Вассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вассі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна